Edisto bezeichnet:

 eine ehemalige Gruppe der Cusabo
 den Fluss Edisto und das Flusssystem in South Carolina, siehe Edisto River
 Edisto, census-designated place im Orangeburg County, South Carolina
 Edisto, früherer Name der Ortslage Embree im Bamberg County, South Carolina
 Edisto Beach, Gemeinde im Colleton County, South Carolina
 Edisto Club, Ortslage im Bamberg County, South Carolina
 Edisto-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Edisto-Gletscherzunge, Gletscherzunge im Wilkesland, Antarktika
 Edisto Inlet, Bucht an der Borchgrevink-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Edisto Island, Insel und census-designated place in South Carolina
 Edisto-Kanal, Meerenge vor der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Edisto Rocks, Rifffelsen in der Marguerite Bay an der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 USCGC Edisto (WAGB-284), Eisbrecher der United States Coast Guard